NGC 3316-1, een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Waterslang
 NGC 3316-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Waterslang